Peter Brock kan syfta på:

* Peter Brock (1842–1906), dansk numismatiker och museiman 
 Peter Brock (1916–1982), tysk författare
 Peter Brock (1920–2006), brittisk-kanadensisk historiker
 Peter Brock (född 1942), amerikansk journalist
 Peter Brock (1945–2006), australisk racerförare